Horvátország
Lučane falu Sinj községben, Split-Dalmácia megyében

 Szerbia
Lučane falu Bujanovac községben, a Pćinji körzetben